

р. Брда — ліва притока Вісли
 Брда — село у Поморському воєводстві

Брда — село в Горенському регіоні
 Брда — громада в Гориському регіоні
 Брда — село в Короському регіоні

Брда — село в общині Будва

Див. також 
 Мала Брда